Села:

 Гулянка — Житомирська область, Коростенський район
 Гулянка — Одеська область, Подільський район

Інше:

 Гулянка (човен) — тип човна, який використовується в середньому і нижньому Поволжі

Див. також 
 Гуслянка (значення)